Anna Hesenská (26. října 1529, Kassel – 10. července 1591, Meisenheim) byla hesenskou princeznou a sňatkem zweibrückenská falckraběnka.

Život 
Anna se narodila jako druhá dcera Filipa I. Hesenského a jeho první manželky Kristýny Saské.

24. února 1544 se čtrnáctiletá princezna provdala za o tři roky staršího falckraběte Wolfganga Zweibrückenského. Po manželově smrti o pětadvacet let později se Anna stala spolu se svým bratrem Vilémem a falckým kurfiřtem Ludvíkem VI. poručnicí svých dětí. Vilém se stal také vykonavatelem Wolfgangovy závěti.

Kolem roku 1590 Anna založila hřbitov svaté Anny v Heidelbergu. V roce 1596 byl na tomto hřbitově na její památku vztyčen pamětní kámen. Když byl hřbitov v roce 1845 uzavřen, byl kámen přenesen na hřbitov Bergfriedhof.

Anna zemřela v létě roku 1591 ve věku 61 let a byla pohřbena v luteránském kostele na zámku Meisenheim.

Potomci 
Za pětadvacet let manželství Anna porodila třináct dětí:

 Kristýna Falcká (1546–1619)
 Filip Ludvík Falcko-Neuburský (1547–1614) ⚭ 1574 Anna Klevská (1552 - 1632)
 Jan I. Falcko-Zweibrückenský (1550–1604) ⚭ 1579 Magdalena Klevská (1553 - 1633)
 Dorotea Anežka Falcká (1551–1552)
 Alžběta Falcká (1553–1554)
 Anna Falcká (1554–1576)
 Alžběta Falcká (1555–1625)
 Ota Jindřich Falcko-Sulzbašský (1556–1604) ⚭ 1582 Dorotea Marie Württembergská (1559 - 1639)
 Fridrich Falcko-Zweibrückensko-Vohenstraussko-Parksteinský (1557–1597) ⚭ 1587 Kateřina Žofie Lehnická (1561 - 1608)
 Barbora Falcko-Zweibrückensko-Neuburská (1559–1618) ⚭ 1591 hrabě Gottfried Öttingenský (1554 - 1622)
 Karel I. Falcko-Zweibrückensko-Birkenfeldský (1560–1600) ⚭ 1590 Dorotea Brunšvicko-Lüneburská (1570 - 1649)
 Marie Alžběta Falcká (1561–1629)
 Zuzana Falcká (1564–1565)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Hesenští
Narození 26. října
Narození v roce 1529
Narození v Kasselu
Úmrtí 10. července
Úmrtí v roce 1591
Ženy